Marathon ("Maratona", em inglês) pode se referir a:

 Marathon (álbum) - álbum da banda americana Santana
 Marathon (estúdio) - estúdio francês de criação e distribuição de séries animadas.
 Marathon (jogo eletrônico) - jogo eletrônico de 1994
 Marathon Sports -- empresa de artigos esportivos equatoriana

Topônimos 
 Marathon (Flórida) - cidade do estado americano da Flórida
 Marathon (Iowa) - cidade do estado americano de Iowa
 Marathon (Nova York) - cidade do estado americano de Nova York
 Marathon (Ohio) - cidade do estado americano de Ohio
 Marathon (Ontário) - cidade da província canadense de Ontário
 Marathon (Texas) - cidade do estado americano do Texas

Ver também 
 Maratona (Grécia)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos